Il nome Ernesto Belloni si riferisce a diversi personaggi pubblici italiani::
 Ernesto Belloni, combattente garibaldino, classe 1841, che prese parte alla Spedizione dei Mille
 Ernesto Belloni, industriale chimico e politico, nato a Pavia il 23 agosto 1883 e morto il 23 novembre 1938 a Milano, primo podestà di Milano (tra il 1926 e il 1928).
 Ernesto Belloni, allenatore di calcio